Рыба́лко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Рыбалко, Алексей Николаевич — российский спортивный журналист.
 Рыбалко, Болеслав Михайлович (1928—1989) — советский борец вольного стиля, Заслуженный тренер СССР.
 Рыбалко, Борис Андреевич (род. 1952) — шахтёр, Герой Украины.
 
 Рыбалко, Валентина Лаврентьевна (1918—1991) — скульптор и педагог, народный художник РСФСР.
 Рыбалко, Виктор Иванович (1950—2005) — украинский криминальный авторитет.
 Рыбалко, Виктория Юрьевна (род. 1982) — украинская легкоатлетка.
  (род. 1971) — советская и российская дзюдоистка и самбистка, бронзовая медалистка чемпионатов России по дзюдо (1993—1994, 1996) и самбо (2000—2001).
 Рыбалко, Елена Фёдоровна (1923—2001) — доктор педагогических наук, профессор СПбГУ.
 
 Рыбалко, Константин Иванович (1879—?) — русский военный деятель, начдив 14-й стрелковой дивизии РККА, командир Саратовской стрелковой дивизии народного ополчения.
 Рыбалко, Николай Александрович (1922—1995) — украинский поэт.
 Рыбалко, Павел Семёнович (1894—1948) — советский военачальник, Маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза.
 Рыбалко, Сергей Григорьевич (1938—1989) — советский борец классического стиля.
 Рыбалко, Федор Петрович (1909—1978) — доктор физ-мат наук, профессор, заведующий кафедрой физики твердого тела УрГУ, участник Великой Отечественной войны.

Населённые пункты 
 Рыбалко — село в Кизлярском районе Дагестана.

См. также 
 Рыбалка (значения)
 Рыбальченко